Jubilee Trophy (Canada), Canadese nationale vrouwenvoetbalbeker voor amateurteams
 Jubilee Trophy (Newfoundland en Labrador), vrouwenvoetbalcompetitie van de Canadese provincie Newfoundland en Labrador